Монтреаль:

 Монреаль (значения) () — город в Канаде и другие франкоязычные населённые пункты.
 Монтреаль () — испанское название деревни Мон-Раль в испанской Каталонии.